Мангутское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Мангутское сельское поселение — входит в Кыринский район

Омская область
 Мангутское сельское поселение — входит в Называевский район